Ома́р Ру́бен Ларро́са (; 18 ноября 1947, Ланус) — аргентинский футболист, полузащитник. Играл за клубы «Бока Хуниорс», «Архентинос Хуниорс», «Комуникасьонес», «Уракан», «Индепендьенте», «Велес Сарсфилд» и «Сан-Лоренсо де Альмагро». Провёл 11 матчей в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1978 года. С 2010 года работает ассистентом главного тренера в «Бока Хуниорс».

Карьера

Клубная 
Ларроса начал профессиональную карьеру в 1967 году, в клубе «Бока Хуниорс» за который он выступал 3 года до 1969 года. В 1969 перешёл в «Архентинос Хуниорс», но через год вернулся в «Боку» с которой в 1970 году выиграл чемпионат Аргентины. В 1971 году Омар уехал в Гватемалу, где выступал за клуб «Комуникасьонес». В 1972 году Ларосса стал игроком «Уракана», и за 5 лет выступлений провёл в чемпионате 228 матчей, забив 42 мяча. В 1973 году с клубом он выиграл чемпионат Аргентины. В 1977 году он перешёл в «Индепендьенте», за который выступал не менее удачно, выиграв два чемпионата и проведя 156 матчей за 4 года. Завершал карьеру в клубах «Велес Сарсфилд» и «Сан-Лоренсо».

В сборной 
В сборной Ларосса дебютировал в 1977 году. На чемпионате мира 1978 года он сыграл в полуфинале и финале. Всего за сборную он провёл 11 матчей.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Комуникасьонес»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу